Тиреопероксидаза (TPO) () – білок, який кодується геном TPO, розташованим у людини на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 933 амінокислот, а молекулярна маса — 102 963. Це фермент, що продукується щитоподібною залозою та бере участь в процесі зв'язування молекули йоду з тиреоглобуліном з подальшим формуванням основних гормонів щитоподібної залози: тироксину (T4) та трийодтироніну (T3).

Фермент належить до родини пероксидаз. Білок має сайт для зв'язування з  іоном кальцію, іоном заліза, гемом. Локалізований у мембрані.

Клінічне значення 
Високі рівні антитіл до ТРО визначаються при автоімунних захворюваннях щитоподібної залози: тиреоїдиті Хашимото, хворобі Грейвса.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Щитоподібна залоза
Пероксидази
Гени на хромосомі 2